Гран-прі Нідерла́ндів 1964 року — другий етап чемпіонату світу 1964 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 24 травня на автодромі Зандвоорт.

Результати

Кваліфікація

Гонка

Лідирування 
 1—80 кола — Джим Кларк

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Нідерландів — 1964
 1964 Гран-прі Нідерландів - 1964 на statsf1.com
 1964 Гран-прі Нідерландів - 1964 на grandprix.com

1964
Нідерланди
 0524
 24
 1964